Asan kan syfta på:

Geografi

Guam 

 Asan-Maina, ort och kommun,

Sydkorea 

 Asan, stad, Södra Chungcheong,